Saraï, également translittéré Saray (« palais » en turc), son nom complet étant Sarai Batu (Le palais de Batu)  fut la capitale des khans de la Horde d'or, pays des Tatars, après sa fondation par Batu, petit-fils de Gengis Khan, vers 1240. Elle était située sur la basse Volga, près de Volgograd, sur le territoire de l'actuelle  () dans l'actuel Oblast d'Astrakhan.

Une seconde ville appelée Sarai Berke (ou novoi Sarai, signifiant nouvelle Sarai) fut établie plus au Nord-Ouest, toujours le long de la Volga par Berké  en 1261.

Elle fut détruite plusieurs fois entre la fin du  et le , et définitivement en 1556 lorsque Ivan le Terrible conquit le khanat d'Astrakhan.

Oblast d'Astrakhan
Ville détruite par une guerre ou un conflit
Horde d'or